С момента основания английской Премьер-лиги в 1992 году, более 100 игроков сделали хет-трик в этом турнире (то есть забили три мяча в одном матче). Первым игроком, оформившим хет-трик в Премьер-лиге, стал француз Эрик Кантона, забивший три гола за «Лидс Юнайтед» в матче против «Тоттенхэма», в котором его команда одержала победу со счётом 5:0. Восемнадцать игроков забили более трёх голов в одном матче, из них четыре игрока, Энди Коул, Алан Ширер, Джермейн Дефо и Димитр Бербатов, забивали по 5 голов в одном матче. Садио Мане является рекордсменом по самому быстрому хет-трику Премьер-лиги: он забил три мяча в ворота «Астон Виллы» за 2 минуты 56 секунд. В 1999 году игрок «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер забил четыре гола за 12 минут, выйдя на замену в матче против «Ноттингем Форест». В матче между «Арсеналом» и «Саутгемптоном», который прошёл на «Хайбери» в 2003 году, было забито два хет-трика в ворота «Саутгемптона», в результате чего «канониры» одержали победу со счетом 6:1 (хет-триками отличились Джермейн Пеннант и Робер Пирес). В октябре 2019 года «Саутгемптон» попал в аналогичную ситуацию: двумя хет-триками отличились игроки «Лестер Сити» Айосе Перес и Джейми Варди, а матч завершился победой «лис» со счётом 9:0.  В 2007 году игрок «Блэкберна» Роке Санта Крус сделал хет-трик в проигранном его клубом матче против «Уиган Атлетик», завершившемся со счетом 5:3. У «Уигана» в этом матче хет-трик сделал Маркус Бент. Во всех четырех матчах сентября 2020 года, в которых были зафиксированы хет-трики, было забито 7 мячей, причём три из четырех матчей завершились со счётом 5:2. 
Рекордсменом по наибольшему количеству хет-триков является Серхио Агуэро, который сумел отличиться в составе «Манчестер Сити» 12 раз. Рекорд Алана Ширера был побит 12 января 2020 года в матче против «Астон Виллы», который завершился со счётом 6:1. В мае 2021 года Агуэро покинул Англию, поэтому не сможет улучшить данный показатель. Робби Фаулер забил 9 хет-триков, Тьерри Анри и Майкл Оуэн — по 8 каждый. Четыре игрока забивали хет-трики за три разных клуба: Николя Анелька («Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити»), Кевин Кэмпбелл («Арсенал», «Эвертон» и «Ноттингем Форест»), Лес Фердинанд («Ньюкасл Юнайтед», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Тоттенхэм Хотспур») и Тедди Шерингем («Манчестер Юнайтед», «Портсмут» и «Тоттенхэм Хотспур»).

Комитет по сомнительным голам отменил некоторые хет-трики, из-за чего некоторые голы не были зачислены в статистику игрока по причине признания их автоголами игроков команды-соперника. Так, в 1996 году не был засчитан хет-трик игрока «Саутгемптона» Эгиля Эстенстада в ворота «Манчестер Юнайтед». Комитет постановил, что один из мячей был автоголом защитника «Юнайтед» Дениса Ирвина. Также не был засчитан первый из трёх голов Николя Анелька, забитых за «Манчестер Сити» в сентябре 2002 года: его расценили как автогол нападающего «Эвертона» Томаша Радзински.

Список хет-триков 

  

{| class="wikitable sortable"
!#!! Игрок !! Страна|| Клуб !! Соперник !! align=center| Счёт !! Дата !!class="unsortable" align="center"|Прим.
|-
|1|| || || Лидс Юнайтед* || Тоттенхэм Хотспур || 5:0 ||  ||
|-
|2|| ||  || Норвич Сити* || Олдем Атлетик || 3:2 ||   ||
|-
|3||||  ||  Мидлсбро* || Блэкберн Роверс || 3:2 ||   ||
|-
|4|| ||  || Куинз Парк Рейнджерс* || Эвертон || 4:2||   ||
|-
|5|| ||  || Шеффилд Юнайтед* || Ипсвич Таун || 3:0||  ||
|-
|6|| ||  || Тоттенхэм Хотспур* || Лидс Юнайтед || 4:0 ||  ||
|-
|7|| ||  || Лидс Юнайтед* || Блэкберн Роверс || 5:2 ||  ||
|-
|8|| ||  ||  Куинз Парк Рейнджерс* || Ноттингем Форест || 4:3 || ||
|-
|9|| ||  || Шеффилд Уэнсдей* || Саутгемптон || 5:2 ||  ||
|-
|10|| ||  ||  Куинз Парк Рейнджерс || Эвертон* || 3:5 ||  ||
|-
|11|| ||  || Норвич Сити* || Лидс Юнайтед || 4:2||  ||
|-
|12|| ||  || Ливерпуль* || Ковентри Сити || 4:0 ||  ||
|-
|13|| || || Лидс Юнайтед || Ковентри Сити* || 3:3 ||  ||
|-
|14|| ||  || Саутгемптон || Олдем Атлетик* || 4:3 ||   ||
|-
|15|| ||  || Ковентри Сити || Арсенал* || 0:3||   ||
|-
|16|| ||  || Эвертон* || Шеффилд Юнайтед || 4:2 ||  ||
|-
|17|| ||  || Арсенал* || Ипсвич Таун || 4:0 ||  ||
|-
|18||4 ||  || Норвич Сити || Эвертон* || 5:1 ||  ||
|-
|19|| ||  ||Блэкберн Роверс || Лидс Юнайтед* || 3:3||  ||
|-
|20|| ||  || Ньюкасл Юнайтед* || Уимблдон || 4:0 ||  ||
|-
|21|| ||   || Ливерпуль* || Саутгемптон || 4:2 ||  ||
|-
|22|| ||  || Куинз Парк Рейнджерс || Эвертон* || 0:3 ||  ||
|-
|23|| ||  || Ньюкасл Юнайтед* || Ливерпуль || 3:0 ||  ||
|-
|24|| ||  || Арсенал* || Суиндон Таун || 4:0 ||  ||
|-
|25|| ||  || Эвертон* || Суиндон Таун || 6:0 ||  ||
|-
|26|| ||  || Суиндон Таун* || Ковентри Сити || 3:1 ||  ||
|-
|27|| ||  || Астон Вилла* || Суиндон Таун || 5:0 ||  ||
|-
|28|| ||   || Саутгемптон* || Ливерпуль || 4:2 ||   ||
|-
|29|| ||   || Ньюкасл Юнайтед* || Ковентри Сити || 4:0 ||  ||
|-
|30|| ||   ||Арсенал || Ипсвич Таун* || 1:5 ||  ||
|-
|31|| ||   ||Арсенал || Саутгемптон* || 0:4 ||  ||
|-
|32|| ||  || Саутгемптон || Норвич Сити* || 4:5 ||   ||
|-
|33|| ||  || Уимблдон* || Олдем Атлетик || 3:0 ||  ||
|-
|34|| ||   || Блэкберн Роверс* || Ковентри Сити || 4:0 ||  ||
|-
|35|| ||   || Ливерпуль* || Арсенал || 4:3 ||  ||
|-
|36|| ||  || Манчестер Юнайтед* || Манчестер Сити ||5:0 ||  ||
|-
|37|| ||   ||Блэкберн Роверс* || Куинз Парк Рейнджерс || 4:0 ||  ||
|-
|38|| ||   || Тоттенхэм Хотспур* || Ньюкасл Юнайтед || 4:2 ||  ||
|-
|39|| ||   ||Вест Хэм Юнайтед* || Манчестер Сити || 3:0 ||  ||
|-
|40|| ||  || Блэкберн Роверс* || Вест Хэм Юнайтед || 4:2 ||  ||
|-
|41|| ||  || Блэкберн Роверс* || Ипсвич Таун || 4:1 ||  ||
|-
|42|| ||   || Астон Вилла* || Уимблдон || 7:1 ||  ||
|-
|43||5 ||   ||Манчестер Юнайтед* || Ипсвич Таун || 9:0 ||  ||
|-
|44|| || || Ковентри Сити || Ливерпуль* || 2:3 ||  ||
|-
|45|| ||  || Лидс Юнайтед* || Ипсвич Таун || 4:0 ||  ||
|-
|46|| ||  || Арсенал* || Ипсвич Таун || 4:1 ||  ||
|-
|47|| ||  || Саутгемптон* || Ноттингем Форест || 3:4 ||  ||
|-
|48||4 ||  || Ливерпуль* || Болтон Уондерерс || 5:2||  ||
|-
|49|| ||  || Блэкберн Роверс* || Ковентри Сити || 5:1 ||  ||
|-
|50|| ||  || Лидс Юнайтед || Уимблдон* || 2:4 ||  ||
|-
|51|| ||  || Ньюкасл Юнайтед* || Уимблдон || 6:1 ||  ||
|-
|52|| ||  || Лидс Юнайтед* || Ковентри Сити || 3:1||  ||
|-
|53|| ||  || Блэкберн Роверс* || Ноттингем Форест || 7:0 ||  ||
|-
|54|| || ||  Блэкберн Роверс* || Вест Хэм Юнайтед || 4:2 ||  ||
|-
|55|| || ||  Ковентри Сити || Шеффилд Уэнсдей* || 4:3 ||  ||
|-
|56|| ||  Югославия || Астон Вилла* || Ковентри Сити || 4:1||  ||
|-
|57|| ||  || Ливерпуль* || Арсенал || 3:1||  ||
|-
|58|| || ||  Блэкберн Роверс* || Болтон Уондерерс || 3:1||  ||
|-
|59|| ||  || Челси* || Мидлсбро ||5:0 ||  ||
|-
|60|| ||  || Блэкберн Роверс || Тоттенхэм Хотспур* || 2:3 ||  ||
|-
|61|| ||  || Челси* || Лидс Юнайтед || 4:1||   ||
|-
|62|| ||  || Эвертон || Шеффилд Уэнсдей* || 2:5||  ||
|-
|63|| ||  || Ноттингем Форест || Ковентри Сити* || 0:3 ||  ||
|-
|64|| ||  || Мидлсбро* || Ливерпуль || 3:3 ||  ||
|-
|65|| ||  || Арсенал* || Шеффилд Уэнсдей|| 4:1 ||   ||
|-
|66|| ||  ||Астон Вилла || Ньюкасл Юнайтед* || 4:3||  ||
|-
|67|| ||  || Эвертон* || Саутгемптон || 7:1 ||  ||
|-
|68||4 ||  || Ливерпуль* || Мидлсбро || 5:1||  ||
|-
|69|| ||  || Ньюкасл Юнайтед* || Лестер Сити || 4:3 ||  ||
|-
|70|| ||  ||  Лестер Сити* || Дерби Каунти || 4:2 ||   ||
|-
|71|| ||  || Тоттенхэм Хотспур || Сандерленд* || 0:4 ||  ||
|-
|72|| ||  || Мидлсбро* || Дерби Каунти || 6:1||  ||
|-
|73|| ||  || Блэкберн Роверс* || Уимблдон|| 3:1 ||  ||
|-
|74|| ||  || Вест Хэм Юнайтед* || Шеффилд Уэнсдей || 5:1 ||  ||
|-
|75|| ||  || Ковентри Сити* || Челси || 3:2 ||  ||
|-
|76|| ||  || Блэкберн Роверс* || Астон Вилла ||5:0 ||  ||
|-
|77||4 ||  ||Челси || Барнсли* || 0:6 ||  ||
|-
|78|| ||  || Арсенал* || Лестер Сити || 3:3||  ||
|-
|79|| ||  || Арсенал* || Болтон Уондерерс || 4:1||  ||
|-
|80|| ||  || Ливерпуль* || Челси ||4:2 ||  ||
|-
|81|| ||  || Манчестер Юнайтед* || Барнсли || 7:0 ||  ||
|-
|82|| ||  || Шеффилд Уэнсдей* || Болтон Уондерерс|| 5:0||  ||
|-
|83|| ||  || Челси* || Дерби Каунти ||4:0 ||  ||
|-
|84|| || || Челси || Тоттенхэм Хотспур ' || 1:6 ||  ||
|-
|85|| ||  || Эвертон* || Болтон Уондерерс || 3:2||  ||
|-
|86|| ||  || Блэкберн Роверс* || Астон Вилла || 5:0 ||  ||
|-
|87|| || || Ливерпуль || Шеффилд Уэнсдей* ||3:3 ||  ||
|-
|88|| ||  || Блэкберн Роверс* || Лестер Сити || 5:3||  ||
|-
|89|| ||  || Ковентри Сити || Лидс Юнайтед* || 3:3||  ||
|-
|90||4 ||  || Тоттенхэм Хотспур || Уимблдон* || 2:6 ||  ||
|-
|91|| ||  ||Чарльтон Атлетик* || Саутгемптон ||5:0 ||  ||
|-
|92|| ||  ||Ливерпуль || Ньюкасл Юнайтед* || 1:4||  ||
|-
|93||4 ||  || Ливерпуль* || Ноттингем Форест || 5:1||  ||
|-
|94|| ||  || Астон Вилла || Саутгемптон || 1:4 ||  ||
|-
|95|| || || Ливерпуль || Астон Вилла* || 2:4 ||  ||
|-
|96|| ||  ||Тоттенхэм Хотспур* || Эвертон || 4:1||  ||
|-
|97|| ||  || Ковентри Сити* || Ноттингем Форест || 4:0 ||  ||
|-
|98|| || ||  Ливерпуль* || Саутгемптон || 7:1 ||  ||
|-
|99|| ||  ||Манчестер Юнайтед || Лестер Сити* || 2:6 ||  ||
|-
|100||4 ||  ||Манчестер Юнайтед || Ноттингем Форест* || 1:8 ||  ||
|-
|101|| ||  || Арсенал* || Лестер Сити || 5:0 ||  ||
|-
|102|| ||  || Эвертон* || Вест Хэм Юнайтед || 6:0||  ||
|-
|103|| ||  || Лидс Юнайтед || Саутгемптон* || 0:3 ||  ||
|-
|104||4 ||   ||Манчестер Юнайтед* || Ньюкасл Юнайтед || 5:1||  ||
|-
|105|| ||   || Сандерленд || Дерби Каунти* || 0:5 ||  ||
|-
|106||5 ||   || Ньюкасл Юнайтед* || Шеффилд Уэнсдей || 8:0||  ||
|-
|107|| ||  || Арсенал || Челси* || 2:3 ||  ||
|-
|108|| ||  || Арсенал* || Мидлсбро || 5:1 ||  ||
|-
|109||4 ||  || Манчестер Юнайтед* || Эвертон || 5:1 ||  ||
|-
|110|| ||  || Эвертон || Вест Хэм Юнайтед* || 0:4||  ||
|-
|111|| ||  || Лестер Сити* || Сандерленд || 5:2||  ||
|-
|112|| ||  || Тоттенхэм Хотспур* || Саутгемптон || 7:2 ||  ||
|-
|113|| ||  || Манчестер Юнайтед* || Дерби Каунти || 3:1 ||  ||
|-
|114|| ||  || Манчестер Юнайтед* || Вест Хэм Юнайтед || 7:1 ||  ||
|-
|115|| ||  || Брэдфорд Сити* || Дерби Каунти || 4:4 ||  ||
|-
|116|| ||  || Манчестер Сити* || Сандерленд || 4:2||  ||
|-
|117|| ||  || Ливерпуль* || Астон Вилла || 3:1||  ||
|-
|118|| ||  || Ливерпуль || Дерби Каунти* || 0:4||  ||
|-
|119||4 ||  || Челси* || Ковентри Сити ||6:1 ||   ||
|-
|120|| ||  || Манчестер Юнайтед* || Саутгемптон || 5:0 ||  ||
|-
|121||4 ||  || Лидс Юнайтед* || Ливерпуль || 4:3 ||  ||
|-
|122|| ||  || Тоттенхэм Хотспур || Лестер Сити* ||0:3 ||  ||
|-
|123|| ||  || Арсенал* || Ньюкасл Юнайтед || 5:0||  ||
|-
|124|| ||  || Арсенал* || Лестер Сити || 6:1 ||  ||
|-
|125|| ||  || Сандерленд || Брэдфорд Сити* || 1:4 ||  ||
|-
|126|| ||  || Манчестер Юнайтед* || Арсенал || 6:1 ||  ||
|-
|127|| ||  || Арсенал* || Вест Хэм Юнайтед || 3:0 ||  ||
|-
|128|| ||  || Ипсвич Таун || Саутгемптон* || 0:3 ||  ||
|-
|129|| || || Ливерпуль* || Ньюкасл Юнайтед ||3:0 ||  ||
|-
|130|| ||  || Ливерпуль || Лестер Сити* || 1:4 ||  ||
|-
|131|| ||  || Вест Хэм Юнайтед || Чарльтон Атлетик* || 4:4||  ||
|-
|132|| ||  || Манчестер Юнайтед* || Саутгемптон || 6:1||  ||
|-
|133|| || || Лидс Юнайтед || Болтон Уондерерс* || 0:3 ||  ||
|-
|134|| ||  || Манчестер Юнайтед || Болтон Уондерерс* || 0:4 ||  ||
|-
|135|| ||  || Челси* || Тоттенхэм Хотспур || 4:0||  ||
|-
|136|| ||  || Болтон Уондерерс* || Ипсвич Таун || 4:1 ||  ||
|-
|137|| ||  || Ливерпуль || Манчестер Сити* || 0:3||  ||
|-
|138|| ||  || Саутгемптон* || Фулхэм || 4:2||   ||
|-
|139|| ||  || Манчестер Юнайтед* || Ньюкасл Юнайтед ||5:3 ||  ||
|-
|140|| ||   || Тоттенхэм Хотспур* || Эвертон || 4:3||  ||
|-
|141|| ||  || Арсенал* || Вест Хэм Юнайтед || 3:1 ||  ||
|-
|142|| ||  || Манчестер Юнайтед* || Фулхэм || 4:1 ||  ||
|-
|143|| ||  ||Лидс Юнайтед || Чарльтон Атлетик* ||1:6 ||  ||
|-
|144|| ||  || Манчестер Юнайтед || Ньюкасл Юнайтед* || 2:6 ||   ||
|-
|145||4 ||  || Ливерпуль || Вест Бромвич Альбион* || 0:6||  ||
|-
|146|| ||  || Манчестер Юнайтед* || Чарльтон Атлетик || 4:1 ||  ||
|-
|147|| ||  || Арсенал* || Саутгемптон || 6:1||  ||
|-
|148|| ||  || Арсенал* || Саутгемптон || 6:1 ||  ||
|-
|149|| ||  || Арсенал || Сандерленд* || 0:4 ||  ||
|-
|150|| ||  || Портсмут* || Болтон Уондерерс || 4:0 ||  ||
|-
|151|| ||  || Манчестер Сити* || Астон Вилла || 4:1 ||  ||
|-
|152|| ||  ||Манчестер Юнайтед || Лестер Сити* || 1:4 ||  ||
|-
|153|| ||  || Чарльтон Атлетик* || Ливерпуль || 3:2||  ||
|-
|154|| ||  || Эвертон* || Лидс Юнайтед || 4:0 ||  ||
|-
|155|| ||  || Тоттенхэм Хотспур* || Вулверхэмптон Уондерерс || 5:2 ||  ||
|-
|156|| ||  || Челси* || Вулверхэмптон Уондерерс || 5:2 ||  ||
|-
|157|| ||  ||Арсенал* || Ливерпуль || 4:2 ||  ||
|-
|158||4 ||  ||Арсенал* || Лидс Юнайтед || 5:0 ||  ||
|-
|159||4 ||  || Портсмут* || Мидлсбро ||5:1 ||  ||
|-
|160|| ||  || Портсмут* || Фулхэм ||4:3 ||  ||
|-
|161|| || || Мидлсбро || Блэкберн Роверс* || 0:4 ||  ||
|-
|162|| ||  || Челси* || Блэкберн Роверс ||4:0 ||  ||
|-
|163|| ||  || Ливерпуль* || Кристал Пэлас || 3:2 ||  ||
|-
|164|| ||  || Тоттенхэм Хотспур* || Саутгемптон ||5:1 ||  ||
|-
|165|| ||  || Арсенал* || Портсмут ||3:0 ||  ||
|-
|166|| ||  || Вест Бромвич Альбион || Чарльтон Атлетик* ||1:4 ||  ||
|-
|167|| ||  || Арсенал* || Норвич Сити ||4:1 ||  ||
|-
|168|| ||  || Вест Хэм Юнайтед* || Астон Вилла ||4:0 ||  ||
|-
|169|| ||  || Уиган Атлетик* || Чарльтон Атлетик ||3:0 ||  ||
|-
|170|| ||  ||Ньюкасл Юнайтед || Вест Хэм Юнайтед* || 2:4 ||   ||
|-
|171|| ||  || Арсенал* || Мидлсбро ||7:0 ||  ||
|-
|172|| ||  || Блэкберн Роверс* || Манчестер Юнайтед || 4:3 ||  ||
|-
|173|| ||  || Астон Вилла || Мидлсбро* || 0:4 ||  ||
|-
|174|| ||  || Арсенал* || Уиган Атлетик ||4:2 ||  ||
|-
|175|| ||  || Манчестер Юнайтед || Болтон Уондерерс* ||0:4 ||   ||
|-
|176|| || || Челси* || Уотфорд ||4:0 ||  ||
|-
|177|| ||  || Ливерпуль* || Арсенал ||4:1 ||  ||
|-
|178|| ||  || Арсенал* || Дерби Каунти || 5:0 ||  ||
|-
|179|| |||| Портсмут* || Рединг || 7:4 ||  ||
|-
|180|| ||  || Эвертон* || Фулхэм ||3:0 ||   ||
|-
|181|| ||  || Блэкберн Роверс || Уиган Атлетик* ||3:5 ||   ||
|-
|182|| ||  || Уиган Атлетик* || Блэкберн Роверс || 3:5 ||  ||
|-
|183||4 ||  || Тоттенхэм Хотспур* || Рединг || 6:4 ||  ||
|-
|184|| ||  || Манчестер Юнайтед* || Ньюкасл Юнайтед || 6:0 ||  ||
|-
|185|| ||  || Портсмут* || Дерби Каунти || 3:1 ||  ||
|-
|186|| ||  || Астон Вилла* || Ньюкасл Юнайтед || 4:1||  ||
|-
|187|| || || Ливерпуль* || Мидлсбро || 3:2 ||  ||
|-
|188|| ||  || Бирмингем Сити* || Тоттенхэм Хотспур || 4:1 ||  ||
|-
|189|| ||  || Ливерпуль* || Вест Хэм Юнайтед || 4:0 ||  ||
|-
|190||4 ||  || Челси* || Дерби Каунти || 6:1 ||  ||
|-
|191|| ||  || Арсенал || Дерби Каунти* || 2:6 ||  ||
|-
|192|| ||  || Мидлсбро* || Манчестер Сити || 8:1 ||  ||
|-
|193|| ||  || Астон Вилла* || Манчестер Сити || 4:2 ||  ||
|-
|194|| || || Арсенал || Блэкберн Роверс* || 0:4||  ||
|-
|195||Робиньо ||  || Манчестер Сити* || Сток Сити || 3:0 ||  ||
|-
|196|| ||  || Челси* || Сандерленд || 5:0 ||   ||
|-
|197|| ||  || Ливерпуль* || Астон Вилла || 5:0 ||  ||
|-
|198||4 |||| Арсенал || Ливерпуль* || 4:4||  ||
|-
|199|| |||| Тоттенхэм Хотспур || Халл Сити* || 1:5 ||  ||
|-
|200|| |||| Ливерпуль* || Бернли || 4:0 ||  ||
|-
|201|| |||| Ливерпуль* || Халл Сити || 6:1 ||  ||
|-
|202||4 |||| Тоттенхэм Хотспур* || Бернли || 5:0 ||  ||
|-
|203|| |||| Портсмут* || Уиган Атлетик || 4:0 ||  ||
|-
|204||5 ||  || Тоттенхэм Хотспур* || Уиган Атлетик ||9:1 ||  ||
|-
|205|| ||  || Манчестер Юнайтед || Портсмут* ||1:4 ||   ||
|-
|206|| ||  || Манчестер Сити* || Блэкберн Роверс ||4:1 ||   ||
|-
|207||4 ||  || Манчестер Юнайтед* || Халл Сити ||4:0 ||   ||
|-
|208|| ||  || Сандерленд*|| Болтон Уондерерс ||4:0 ||   ||
|-
|209||4 ||  || Челси*|| Астон Вилла ||7:1 ||  ||
|-
|210|| ||  || Манчестер Сити* || Уиган Атлетик ||3:0 ||   ||
|-
|211|| ||  || Челси*|| Сток Сити ||7:0 ||  ||
|-
|212|| ||  || Челси*|| Уиган Атлетик ||8:0 ||  ||
|-
|213|| ||  || Челси*|| Вест Бромвич Альбион ||6:0 ||  ||
|-
|214|| ||  || Арсенал*|| Блэкпул ||6:0 ||  ||
|-
|215|| ||  || Ньюкасл Юнайтед*|| Астон Вилла ||6:0 ||  ||
|-
|216|| ||  || Манчестер Юнайтед*|| Ливерпуль ||3:2 ||  ||
|-
|217|| ||  || Ньюкасл Юнайтед* || Сандерленд || 5:1 ||  ||
|-
|218||5 ||  || Манчестер Юнайтед* || Блэкберн Роверс || 7:1 ||  ||
|-
|219|| ||  || Манчестер Сити* || Астон Вилла || 4:0 ||  ||
|-
|220|| ||  || Ньюкасл Юнайтед* || Вест Хэм Юнайтед || 5:0 ||  ||
|-
|221|| ||  || Манчестер Юнайтед* || Бирмингем Сити || 5:0 ||  ||
|-
|222|| ||  || Арсенал* || Уиган Атлетик || 3:0 ||  ||
|-
|223|| ||  || Манчестер Сити* || Вест Бромвич Альбион ||3:0 ||   ||
|-
|224||4||  || Эвертон* || Блэкпул ||5:3 ||   ||
|-
|225|| ||  || Ливерпуль* || Манчестер Юнайтед ||3:1 ||   ||
|-
|226||||  || Манчестер Юнайтед || Вест Хэм Юнайтед* ||2:4 ||   ||
|-
|227||||  || Ливерпуль* || Бирмингем Сити ||5:0 ||   ||
|-
|228||||  || Ливерпуль || Фулхэм* ||2:5 ||   ||
|-
|229||||  || Вест Бромвич Альбион || Ньюкасл Юнайтед* ||3:3 ||   ||
|-
|230||4||  || Манчестер Сити || Тоттенхэм Хотспур* || 1:5 ||   ||
|-
|231||||  || Манчестер Юнайтед* || Арсенал || 8:2 ||   ||
|-
|232||||  || Манчестер Сити* || Уиган Атлетик || 3:0 ||  ||
|-
|233||||  || Манчестер Юнайтед || Болтон Уондерерс* || 0:5 ||  ||
|-
|234|||| || Ньюкасл Юнайтед* || Блэкберн Роверс || 3:1 ||  ||
|-
|235|||| || Челси || Болтон Уондерерс* || 1:5 ||  ||
|-
|236|||| || Фулхэм* || Куинз Парк Рейнджерс || 6:0 ||  ||
|-
|237|||| || Арсенал || Челси* || 3:5 ||  ||
|-
|238|||| || Ньюкасл Юнайтед || Сток Сити* || 1:3 ||  ||
|-
|239||4|| || Блэкберн Роверс* || Суонси Сити || 4:2 ||  ||
|-
|240|| ||  || Манчестер Юнайтед* || Уиган Атлетик || 5:0 ||  ||
|-
|241|| ||  || Фулхэм* || Ньюкасл Юнайтед || 5:2 ||  ||
|-
|242|| ||  || Арсенал* || Блэкберн Роверс || 7:1 ||  ||
|-
|243|| || || Вест Бромвич Альбион || Вулверхэмптон Уондерерс* || 1:5 ||  ||
|-
|244|| || || Фулхэм* || Вулверхэмптон Уондерерс || 5:0 ||  ||
|-
|245|| || || Ливерпуль* || Эвертон || 3:0 ||  ||
|-
|246|| || || Манчестер Сити || Норвич Сити* || 1:6 ||  ||
|-
|247|| || || Ливерпуль || Норвич Сити* || 0:3 ||  ||
|-
|248|| || || Челси* || Куинз Парк Рейнджерс || 6:1 ||  ||
|-
|249|| || || Манчестер Юнайтед || Саутгемптон* || 2:3 ||  ||
|-
|250|| || || Ливерпуль || Норвич Сити* || 2:5 ||  ||
|-
|251|| || || Уиган Атлетик* || Рединг || 3:2 ||  ||
|-
|252|| || || Арсенал || Рединг* || 2:5 ||  ||
|-
|253|| ||  || Тоттенхэм Хотспур || Астон Вилла* || 0:4 ||  ||
|-
|254|| ||  || Арсенал*|| Ньюкасл Юнайтед ||7:3 ||  ||
|-
|255|| ||  || Манчестер Юнайтед* || Норвич Сити || 4:0 ||  ||
|-
|256|| ||  || Ливерпуль || Уиган Атлетик* || 0:4||  ||
|-
|257|| || || Манчестер Юнайтед* || Астон Вилла || 3:0 ||  ||
|-
|258|| || || Астон Вилла* || Сандерленд || 6:1 ||  ||
|-
|259|| || || Ливерпуль || Фулхэм* || 1:3 ||  ||
|-
|260|| || || Вест Хэм Юнайтед* || Рединг || 4:2 ||  ||
|-
|261|| || || Вест Бромвич Альбион* || Манчестер Юнайтед || 5:5 ||  ||
|-
|262|| || || Ливерпуль* || Вест Бромвич Альбион || 4:1 ||  ||
|-
|263||4 || || Ливерпуль* || Норвич Сити || 5:1 ||  ||
|-
|264|| || || Сандерленд || Фулхэм* || 1:4 ||  ||
|-
|265||||  || Челси* || Манчестер Юнайтед ||3:1 ||   ||
|-
|266||||  || Челси* || Ньюкасл Юнайтед || 3:0 ||  ||
|-
|267||||  || Челси || Фулхэм* || 1:3 ||  ||
|-
|268||||  || Манчестер Сити* || Фулхэм || 5:0 ||  ||
|-
|269||||  || Ливерпуль || Кардифф Сити* || 3:6 ||  ||
|-
|270||||  || Челси* || Суонси Сити || 4:2 ||  ||
|-
|271||4||  || Манчестер Сити* || Тоттенхэм Хотспур || 4:1 ||  ||
|-
|272|| ||  || Куинз Парк Рейнджерс* || Вест Бромвич Альбион || 3:2 ||  ||
|-
|273|| ||  || Сток Сити* || Куинз Парк Рейнджерс || 3:1 ||  ||
|-
|274|| ||  || Тоттенхэм Хотспур* || Лестер Сити || 4:3 ||  ||
|-
|275|| || || Астон Вилла* || Куинз Парк Рейнджерс || 3:3 ||  ||
|-
|276|| ||  || Кристал Пэлас || Сандерленд* || 1:4 ||  ||
|-
|277|| ||  ||  Манчестер Сити* || Куинз Парк Рейнджерс || 6:0 ||  ||
|-
|278|| ||  ||  Саутгемптон* || Астон Вилла || 6:1 ||  ||
|-
|279|| ||  ||  Арсенал* || Вест Бромвич Альбион || 4:1 ||  ||
|-
|280|| ||  || Борнмут || Вест Хэм Юнайтед* || 3:4 ||  ||
|-
|281|| ||  || Эвертон || Челси ||3:1||||
|-
|282|| ||  || Арсенал || Лестер Сити* || 2:5 ||  ||  
|-
|283||5||  ||  Манчестер Сити* || Ньюкасл Юнайтед || 6:1 ||  ||
|-
|284|| ||  || Манчестер Сити* || Борнмут || 5:1 ||  ||
|-
|285||4||  || Ньюкасл Юнайтед* || Норвич Сити || 6:2 || ||
|-
|286|| ||  || Тоттенхэм Хотспур || Борнмут* || 1:5 ||  || 
|-
|287|| ||  || Эвертон* || Сандерленд || 6:2 ||  || 
|-
|288|| ||  || Лестер Сити || Суонси Сити* || 0:3 ||   ||  
|-
|289|| ||  || Сандерленд || Суонси Сити* || 2:4 ||  ||
|-
|290|| ||  || Вест Хэм Юнайтед* || Арсенал || 3:3 ||  ||
|-
|291|| ||  || Манчестер Сити || Челси* || 0:3 ||  ||
|-
|292|| ||  || Саутгемптон* || Манчестер Сити || 4:2 ||  ||  
|-
|293|| ||  || Арсенал* || Астон Вилла || 4:0 ||  || 
|-
|294|| ||  || Эвертон || Сандерленд* || 0:3 ||  || 
|-
|295|| ||  || Арсенал || Вест Хэм Юнайтед* || 1:5 || ||  
|-
|296|| ||  || Лестер Сити* || Манчестер Сити || 4:2 ||  ||  
|-
|297|| ||  || Вест Бромвич Альбион* || Суонси Сити || 3:1 ||  ||  
|-
|298|| ||  || Бернли* || Сандерленд || 4:1 ||  || 
|-
|299|| ||  || Тоттенхэм Хотспур* || Вест Бромвич Альбион || 4:0 ||  ||  
|-
|300||4 ||  || Эвертон* || Борнмут || 6:3 ||  || 
|-
|301|| ||  || Тоттенхэм Хотспур* || Сток Сити || 4:0 ||  || 
|-
|302|| ||  || Борнмут* || Вест Хэм Юнайтед || 3:2 ||  || 
|-
|303||4 ||  || Тоттенхэм Хотспур || Лестер Сити* || 1:6 ||  || 
|-
|304|| ||  || Тоттенхэм Хотспур || Халл Сити* || 1:7 ||  ||  
|-
|305|| ||  || Манчестер Сити || Уотфорд* || 0:6 ||  ||  
|-
|306|| ||  || Челси || Сток Сити* || 0:4 ||  ||  
|-
|307|| ||  || Борнмут* || Хаддерсфилд Таун || 4:0 ||   ||  
|-
|308|| ||  || Эвертон* || Вест Хэм Юнайтед || 4:0 ||   ||  
|-
|309|| ||  || Тоттенхэм Хотспур || Бернли* || 0:3 ||  || 
|-
|310|| ||  || Тоттенхэм Хотспур* || Саутгемптон || 5:2 ||  || 
|-
|311|| ||  || Манчестер Сити* || Ньюкасл Юнайтед || 3:1 ||  || 
|-
|312|| ||  || Арсенал* || Эвертон || 5:1 ||  || 
|-
|313||4 ||  || Манчестер Сити* || Лестер Сити || 5:1 ||  || 
|-
|314||4 ||  || Ливерпуль* || Уотфорд || 5:0 ||  || 
|-
|315|| ||  || Манчестер Сити* || Хаддерсфилд Таун || 6:1 ||  || 
|-
|316|| ||  || Челси* || Кардифф Сити || 4:1 ||  || 
|-
|317|| ||  || Ливерпуль || Борнмут* || 0:4 ||  || 
|-
|318|| ||  || Ливерпуль* || Арсенал || 5:1 ||  || 
|-
|319|| ||  || Вулверхэмптон Уондерерс* || Лестер Сити || 4:3 ||  || 
|-
|320|| ||  || Манчестер Сити* || Арсенал || 3:1 ||  || 
|-
|321|| ||  || Манчестер Сити* || Челси || 6:0 ||  || 
|-
|322|| ||  || Уотфорд || Кардифф Сити* || 1:5 ||  || 
|-
|323|| ||  || Манчестер Сити* || Уотфорд || 3:1 ||  || 
|-
|324|| ||  || Тоттенхэм Хотспур* || Хаддерсфилд Таун || 4:0 ||  || 
|-
|325|| ||  || Ньюкасл Юнайтед* || Саутгемптон || 3:1 ||  || 
|-
|326|| ||  || Манчестер Сити || Вест Хэм Юнайтед* || 5:0 ||  || 
|-
|327|| ||  || Норвич Сити || Ньюкасл Юнайтед* || 3:1 ||  || 
|-
|328|| ||  || Челси || Вулверхэмптон Уондерерс* || 2:5 ||  || 
|-
|329|| ||  || Манчестер Сити* || Уотфорд || 8:0 ||  || 
|-
|330|| ||  || Лестер Сити || Саутгемптон* || 0:9 ||  || 
|-
|331|| ||  || Лестер Сити || Саутгемптон* || 0:9 ||  || 
|-
|332|| ||  || Челси || Бернли* || 2:4 ||  || 
|-
|333|| ||  ||Манчестер Сити  || Астон Вилла* || 1:6 ||  || 
|-
|334|| ||  ||Манчестер Юнайтед*  || Шеффилд Юнайтед || 3:0 ||  || 
|-
|335||4 ||  ||Вест Хэм Юнайтед  || Норвич Сити* || 0:4 ||  || 
|-
|336|| ||  || Манчестер Сити || Брайтон энд Хоув Альбион* || 0:5 ||  || 
|-
|337|| ||  || Ливерпуль* || Лидс Юнайтед || 4:3 ||  || 
|-
|338|| ||  || Эвертон* ||Вест Бромвич Альбион || 5:2 |||| 
|- 
|339||4 ||  ||Тоттенхэм Хотспур  || Саутгемптон* || 2:5 ||  || 
|-
|340|| ||  || Лестер Сити ||Манчестер Сити* || 2:5 ||||  
|-
|341|| ||  || Астон Вилла* || Ливерпуль || 7:2 || || 
|-
|342|| ||  || Лидс Юнайтед || Астон Вилла* || 0:3 ||
||  
|-
|343|| ||  || Манчестер Сити* || Бернли || 5:0 || || 
|-
|344|| ||  || Арсенал* || Лидс Юнайтед || 4:2 || ||    
|-
|345|| ||  || Лестер Сити* || Шеффилд Юнайтед || 5:0 || || 
|-
|346|| || || Бернли || Вулверхэмптон Уондерерс* || 0:4 || || 
|-
|347|| ||  || Тоттенхэм Хотспур* || Шеффилд Юнайтед || 4:0 ||||  
|-
|348|| ||  || Манчестер Сити || Ньюкасл Юнайтед* || 3:4 || || 
|-
|349|| ||  || Манчестер Юнайтед* || Лидс Юнайтед || 5:1 || || 
|-
|350|| ||  || Ливерпуль || Уотфорд* || 0:5 || || 
|-
|351|| ||  || Челси* || Норвич Сити || 7:0 || || 
|-
|352|| ||  || Уотфорд || Эвертон* || 2:5 || || 
|-
|353|| ||  || Ливерпуль || Манчестер Юнайтед* || 0:5 || || 
|-
|354|| ||  || Лидс Юнайтед || Вест Хэм Юнайтед* || 2:3 || || 
|-
|355|| ||  || Манчестер Сити || Норвич Сити* || 0:4 || || 
|-
|356|| ||  || Брентфорд || Норвич Сити* || 1:3 || || 
|-
|357|| ||  || Манчестер Юнайтед* || Тоттенхэм Хотспур || 3:2 |||| 
|-
|}

 Статистика по игрокам Данные верны на 12 марта 2022 года
В таблице приведено количество хет-триков для игроков, сделавших 2 и более хет-трика.''

Прочая статистика 
 Команда, игроки которой сделали наибольшее число хет-триков: «Арсенал», 38 хет-триков
 Команда, в ворота которой было забито наибольшее число хет-триков: «Саутгемптон», 16 хет-триков
 Страна, игроки которой сделали наибольшее число хет-триков: Англия, 139 хет-триков
 Сезон, в котором было забито наибольшее число хет-триков: 1993/94 и 2011/12 (по 19 хет-триков)

Примечания

Ссылки 
 Все хет-трики Премьер-лиги 
 Официальный сайт английской Премьер-лиги

Хет-трики
АПЛ
Списки:Футбол в Англии